Сабарадо има више значења:

 Сабарадо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сабарадо, Транкас и Сабарадо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику